Серия B 1949/1950 () — 18-й сезон второй по значимости лиги Италии по футболу с момента её создания. Сезон стартовал 11 сентября 1949 года и закончился 25 июня 1950 года. В чемпионате приняли участие 22 команды.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Серия B 1949/50 на legaserieb.it
 Серия B 1949/50 на rsssf.com

1949/1950
Футбол в Италии в 1949 году
Футбол в Италии в 1950 году